Тахир Мусеевич Матеулин (; 16 июля 1935 — 16 апреля 2005) — актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации (1993).

Биография 
Тахир Матеулин окончил Горьковское театральное училище (педагоги — Н. А. Левкоев, В. Я. Дворжецкий).

С 1960 года работал в Калининградском областном драматическом театре, был ведущим и опытнейшим актёром, «визитной карточкой» театрального сообщества Калининграда.

Основные роли: Большой Па («Кошка на раскалённой крыше» — Теннесси Уильямса); Иоанн Грозный («Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого); король Лир («Король Лир» — Шекспира); Кречинский («Свадьба Кречинского» — А. В. Сухово-Кобылина); Торренс («Орфей спускается в ад» — Теннесси Уильямса); Черкун («Варвары» — М. Горького); Эбин («Любовь под вязами» — Юджина О’Нила).

Снимался в кино в фильмах «Иди и смотри», «Чёртовы куклы», «Ермак».

Скончался от рака 16 апреля 2005 года, похоронен на старом кладбище г. Калининграда.

Награды 
 Народный артист Российской Федерации с 1993 года.
 Заслуженный артист РСФСР с 1981 года.
 Орден «Знак Почёта» (1986).
 Лауреат региональной премии «Признание» (1998).

Примечания

Ссылки 
 Тахир Матеулин
 На сцене он жил
 Запомните меня таким
 НА СЦЕНЕ ОН ЖИЛ. С Тахиром Матеулиным прощались на ступеньках театра

Выпускники Нижегородского театрального училища
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Персоналии:Калининградский драматический театр
Персоналии:Калининград
Похороненные в Калининграде